Джяловичи () — село в Черногории, в общине Биело-Поле. По переписи населения Черногории 2003 года в селе проживали 115 жителей (по переписи 1991 года — 207 жителей).

Демография 
В селе Джяловичи в 2003 году проживало 94 совершеннолетних жителя, средний возраст 37,6 лет (36,6 лет у мужчин и 39,0 лет у женщин). В селе есть 31 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,71.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Черногории